

Sigle 
 Johannes Kepler Universität – università austriaca

Codici 
 jku – codice ISO 639-3 della lingua labir